manga, bande dessinée japonaise.

Groupes et sociétés 
 Mangas, chaîne de télévision d'AB Groupe.
 MaNga, groupe de rock turc.
 Manga Entertainment, société de production et de distribution d'animation japonaise

Toponymes

au Burkina Faso 
 Manga, un département et une commune urbaine de la province du Zoundwéogo, dans la région du Centre-Sud ;
 Manga, la ville chef-lieu de ce département et de la commune homonyme (ainsi que de sa province et sa région) ;
 Manga-Est V1, Manga-Est V2, Manga-Est V3 et Manga-Est V4, des villages du département et la commune rurale de Gogo, dans la province du Zoundwéogo et la région du Centre-Sud ;
 Manga, un village du département et la commune rurale de Toéni, dans la province du Sourou et la région de la Boucle du Mouhoun.

dans d'autres pays 
 Manga, un département de la région de la Tandjilé au Tchad.
 Manga, une municipalité de l'État du Minas Gerais au Brésil.
 Manga, un groupement administratif du secteur de la Loeka, dans le territoire de Bumba en République démocratique du Congo.
 Manga, un quartier de Carthagène des Indes (voir Barrio Manga et Cimetière de Manga sur Liste des monuments nationaux du Bolívar) en Colombie.
 La Manga, un cordon littoral de la région de Murcie en Espagne.

Patronymes 
 Bébé Manga (1948-2011), chanteuse camerounaise
 Bruno Ecuele Manga (né en 1988), joueur gabonais de football
 Christelle Manga (née en 1991), joueuse française de handball
 David Manga (né en 1989), joueur centrafricain de football
 Denis Mbuyu Manga (né en 1939), intellectuel congolais
 Ismaïla Manga (né en 1957), artiste plasticien sénégalais
 Jean Tabi Manga (né en 1949), universitaire camerounais
 Haílton Corrêa de Arruda, dit Manga (né en 1937), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Mangas, collection de mangas traduit en français de Delcourt ;
 Hokusai manga (alias « les Manga »), ouvrage de Hokusai ;
 Manga Player, magazine français sur les mangas ;
 Te Manga (alt. ), montagne de l'île de Rarotonga et point culminant des îles Cook

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme